Александар Хрњаковић (Београд, 28. април 1942 — Београд, 1. јул 2014) био је српски глумац.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || Дан четрнаести || 
|-
| 1968. || Самци  (ТВ серија)|| 
|-
| 1968. || Капути || 
|-
| 1968. || Максим нашег доба || 
|-
| 1969. || Тања || 
|-
| 1969. || Суфле || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1971. || Леваци || Милиционер
|-
| 1972. || Мајстори (ТВ серија) || Џони
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Доле са оружјем || Подолски
|-
| 1975. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Голгота || 
|-
| 1975. || Позориште у кући 3 || Марковић
|-
| 1975. || Отписани || Миро
|-
| 1976. || Кога чекаш куме || 
|-
| 1977. || Више од игре || Надицин муж
|-
| 1977. || Мушмуле са најлепшим жељама ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Позориште у кући 4 || Инспектор
|-
| 1980. || Само за двоје || Капетан авиона
|-
| 1981. || Сијамци || Комшија
|-
| 1981. || Светозар Марковић || 
|-
| 1983. || Љубавно писмо (ТВ)  || Јован
|-
| 1984. || Позориште у кући 5 || Мајстор
|-
| 1985. || Судбина уметника - Ђура Јакшић (ТВ) || Јованча Цветановић, кмет
|-
| 1986. || Смешне и друге приче (ТВ серија) || Бубоња, директор гимназије
|-
| 1986. || Крсташки рат у Југовцу || 
|-
| 1987. || Сазвежђе белог дуда || Сава
|-
| 1987. || Бољи живот || Мирољуб Ристић „Риле Пас“
|-
| 1987. || И то се зове срећа || Шеф рачуноводства
|-
| 1987. || Вук Караџић || 
|-
| 1988. || Тесна кожа 3 || Возач трамваја
|-
| 1989. || Мистер Долар (ТВ) || Послератни господин
|-
| 1989. || Недељом од девет до пет || Невен
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || Таско
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Агенција Киком || 
|-
| 1990. || Бољи живот 2 || Мирољуб Ристић „Риле Пас“
|-
| 1993. || Срећни људи || Ристић
|-
| 1995. || Девојка из кабриолета || 
|-
| 1995. || Срећни људи 2 || Социјални радник Петрић
|-
| 1997. || Горе доле || Зет старе госпође
|-
| 1998. || Купи ми Елиота || Инспектор
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2002. || Новогодишње венчање || Возач аутобуса
|-
| 2004. || Трагом Карађорђа || Сали Баша
|-
| 2004. || Стижу долари || Свештеник Груја
|-
| 2006. || Љубав, навика, паника || Комшија Радован
|-
| 2006. || Условна слобода || Трговац
|-
| 2007. || Агенција за СИС || Света
|-
| 2008. || Село гори, а баба се чешља (ТВ серија) || Вујадин
|-
| 2008. || Горки плодови || Касапин Бора
|-
| 2010. || Бела Лађа || Поп Живорад Жића
|}

Референце

Спољашње везе 

 
  

Рођени 1942.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци